IBU es una sigla que puede designar:

Deportes 
Unión Internacional de Biatlón, organismo internacional que regula las normas del biatlón;
Unión Internacional de Boxeo, organización que en 1946 pasó a denominarse Unión Europea de Boxeo (EBU).

Otros 
Unidad Internacional de Amargor, una medida del amargor de la cerveza.